Rannaküla (Elva), plaats in de Estlandse gemeente Elva
 Rannaküla (Hiiumaa), plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Rannaküla (Lääneranna), plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna
 Rannaküla (Lääne-Nigula), plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula
 Rannaküla (Laimjala), een vroegere plaats in de Estlandse gemeente Laimjala
 Rannaküla (Muhu), plaats in de Estlandse gemeente Muhu
 Rannaküla (Saaremaa), plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Rannaküla, tot eind 2017 de naam voor Kirderanna
 Rannaküla, tot eind 2017 de naam voor Laevaranna
 Rannaküla, tot eind 2017 de naam voor Rooglaiu
 Rannaküla, tot eind 2017 de naam voor Vaigu-Rannaküla